Azureus bezeichnet:
 Azureus, freies Filesharingprogramm, umbenannt in Vuze

Tierarten:
 Dendrobates azureus, Blauer Baumsteiger, ehemals als eigene Art behandelte Farbvariante des Färberfrosches
 Eurystomus azureus, Azurroller, Vogelart der Familie der Racken
 Kyphosus azureus, Fischart der Familie der Steuerbarsche